Sabugo pode ser:
uma baga, fruto do sabugueiro, rica em luteína.
o local onde nasce a unha

Sabugo (Almargem do Bispo), localidade do concelho de Sintra, freguesia de Almargem do Bispo, Portugal.
Sabugo, Jozé,  Contador de Histórias, Produtor Criativo, Investigador Almas Generosas, Consultor Cultural

Desambiguação